

Osoby 

 Anna Köhler (ur. 1993) – niemiecka bobsleistka
 Benjamin Köhler (ur. 1980) – niemiecki piłkarz
 Christa Köhler (ur. 1951) – niemiecka skoczkini do wody
 Eva Luise Köhler (ur. 1947) – była pierwsza dama Niemiec
 Georges Köhler (1945–1996) – niemiecki biolog
 Hermann Köhler (ur. 1950) – niemiecki lekkoatleta
 Horst Köhler (ur. 1943) – niemiecki polityk CDU, były dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz były prezydent Republiki Federalnej Niemiec
 Jakob Köhler (1902–1970) – holenderski pływak i waterpolista
 Juliane Köhler (ur. 1965) – niemiecka aktorka
 Käthe Köhler (ur. 1913 – nieznana data śmierci) – niemiecka skoczkini do wody
 Kristina Schröder z domu Köhler (ur. 1977) – niemiecka polityk i socjolog
 Louis Köhler (1820–1886) – niemiecki kompozytor, pianista i pedagog
 Michael Köhler (ur. 1944) – niemiecki saneczkarz reprezentujący NRD
 Richard Köhler (1916–1948) – niemiecki zbrodniarz nazistowski,
 Rolf Köhler (1951–2007) – niemiecki wokalista, kompozytor i producent
 Sarah Köhler (ur. 1994) – niemiecka pływaczka
 Siegfried Köhler (ur. 1935) – niemiecki kolarz torowy reprezentujący NRD,
 Thomas Köhler (ur. 1940) − niemiecki saneczkarz reprezentujący NRD
 Ulrich Köhler (ur. 1969) – niemiecki reżyser i scenarzysta filmowy
 Wolfgang Köhler (1887–1967) – niemiecki psycholog

Inne 

 (11775) Köhler – planetoida z pasa głównego asteroid